Erin Brown (nascida Erin DeWright; East St. Louis, Illinois, 16 de outubro de 1980) é uma atriz, modelo e cineasta norte-americana. Começou a carreira em 1997 fazendo filmes pornôs softcore mas abandonou o ramo em 2002. Em 2003, juntou-se a E.I. Independent Cinema e começou a fazer filmes de horror de baixo orçamento.

Em 2009, passou a fazer parte da série Lingerie, da Cinemax.

Em 2012, foi dirigida pelo cinesta Lukas Persson no filme This Girl's Gun, que deu a ela o prêmio de melhor atriz no PollyGrind Film Festival de 2012.

Ligações externas 
 

Naturais de East St. Louis (Illinois)
Vegetarianos dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atores dos Estados Unidos
Modelos dos Estados Unidos
Produtores de cinema dos Estados Unidos